Kuglački klub "Lipik 1974" (K.K. "Lipik 1974"; KK Lipik 1974; Lipik 1974) je muški kuglački klub iz Lipika, Požeško-slavonska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "3. hrvatskoj ligi - Istok - Zona Požega", ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
KK "Lipik 1974" je osnovan 23. travnja 2010. godine, kao sljednik prijašnjih klubova iz Lipika - "Lipik" i "Staklana", te je još uzeta 1974. godina, jer je tada prvi put klub iz Lipika se natjecao u službenim natjecanjima.  
Od osnivanja, klub se natječe u kuglačkim ligama regije "Istok", te u početku u Županijskoj ligi "KS Požeško-slavonske županije".  
Zbog nepostojanja kuglane u Lipiku, za treninge i natjecanja "Lipik 1974" koristi kuglanu u obližnjem Pakracu.

Uspjesi

Ekipno 
 Županijska liga KS Požeško-slavonske županije 
 prvak: 2010./11. 

 Kup KS Požeško-slavonske županije 
 pobjednik: 2011.

Pojedinačno (po sezonama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Lipik

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Lipik 1974 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Lipik 1974 - 810061 
 kuglanje-sb.com, K.K. Lipik 1974 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUBLIPIK 1974 LIPIK 
 lipik.hr, Udruge u sportu

Izvori 
 
 compas.com.hr, Povijest KK "Lipik 1974" u periodu od 2010. do 2020. godine, objavljeno 2. rujna 2020., pristupljeno 7. prosinca 2020. 
 compas.com.hr, Revijalni turnir povodom 10 godina ponovnog aktiviranja KK Lipik 1974., objavljeno 5. rujna 2020., pristupljeno 7. prosinca 2020. 
 compas.com.hr, Dosadašnjem vodstvu KK Lipik 1974 potvrđen još jedan četverogodišnji mandat, objavljeno 8. lipnja 2020., pristupljeno 7. prosinca 2020. 
 lipik.hr, Kuglački klub LIPIK 1974, pristupljeno 7. prosinca 2020. 
 lipik.hr, KUGLAČKI KLUB „LIPIK 1974“ LIPIK, preuzeto 7. prosinca 2020. 
 poslovna.hr, Kuglački klub Lipik 1974 Lipik 
 fininfo.hr, KK"LIPIK 1974" LIPIK 
 bisnode.hr, Kuglački klub"Lipik 1974" Lipik 
  

Kuglački klubovi u Požeško-slavonskoj županiji‎
Lipik